Cette représentation alternative du tableau périodique des éléments, attribuée au physicien Timothy Stowe, permet de mettre en lumière les sous-couronnes électroniques. 

Pour cela on a choisi un format radial, de façon à représenter les couronnes électroniques séparément. 

Les correspondances chimiques entre les éléments se fait en transposant une position d'une couronne à l'autre, par exemple pour l'argent (Ag, 47) et l'or (Au, 79).

Non-métaux Gaz nobles Métaux alcalins Métaux alcalino-terreux Métalloïdes Halogènes Métaux pauvres Métaux de transition Lanthanides Actinides Indéfinis

Le remplissage des niveaux électroniques suit un schéma tel qu'il est possible d'ajouter ou enlever des éléments sans changer la forme du tableau :

Notes et références